Alex Gaudino, DJ et Réalisateur artistique italien :
 Antoine Gaudino, (1944- ), juriste français  ;
 Lucio Gaudino, (1953- ), réalisateur italien de cinéma et de télévision ;
 Maurizio Gaudino, (1966- ), footballeur  allemand ;
Homonymie
Homonymie de patronyme